Illimar Pärn (ur. 27 października 1988 w Tartu) – estoński skoczek narciarski, reprezentant Skiclub Elva.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 5 lutego 2004 w Strynie podczas zawodów mistrzostw świata juniorów, oddając skoki na odległość odpowiednio 68,5 m i 79,5 m na skoczni normalnej podczas konkursu drużynowego.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2004  Stryn – 58. miejsce
 2005  Rovaniemi – 58. miejsce
 2006  Kranj – 41. miejsce
 2007  Tarvisio – 31. miejsce
 2008  Zakopane – 58. miejsce
 Drużynowo
 2004  Stryn – 15. miejsce
 2005  Rovaniemi – 15. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Tartu